Natalia Ilinicina Ionova (în ; n. 7 iunie 1986), cunoscută după numele de scenă Glukoza (în , stilizat și Глюк’OZA; lit.: "glucoză"), este o cântăreață, compozitoare și actriță rusă, laureată a premiului MTV Europe Music Awards 2003. Albumul său de debut „Глюк'oZa Nostra” a făcut-o cunoscută internațional, cu single-urile „Nevesta” (Невеста) și „Nenaviju” (Ненавижу) ajunse în topul clasamentelor muzicale din Rusia și Ucraina.

Din 2006 este căsătorită cu omul de afaceri rus Aleksandr Cisteakov, cu care are două fiice.

Discografie

Albume

Compilații 
 Глюк’oZa (2007)
 Лучшие Песни (2008)

Single-uri 

 2002 — Ненавижу
 2003 — Невеста
 2003 — Малыш
 2004 — Карина
 2004 — Жениха хотела (feat. Verka Serdiucika)
 2004 — Ой-oй
 2004 — Снег идёт
 2005 — Швайне
 2005 — Юра
 2005 — Москва
 2006 — Свадьба
 2006 — Сашок
 2007 — Бабочки
 2008 — Танцуй, Россия!
 2008 — Дочка
 2009 — Деньги
 2010 — Вот такая любовь
 2010 — Как в детстве
 2011 — Взмах
 2011 — Хочу мужчину
 2011 — Следы слёз
 2012 — Мой порок
 2012 — Ко$ка (Кошка)
 2012 — Возьми меня за руку
 2013 — Бабочки (feat. Смоки Мо)
 2013 — Хочешь сделать мне больно?
 2014 — Зачем?
 2015 — Пой мне, ветер
 2015 — Согрей

Videografie

Turnee 
 Глюк'oZa Nostra Tour (2003—2005)
 Москва (2005—2006)
 NowБОЙ (2010—2012)

Promo/mini-turnee:
 Джинс Тур (2004)

Referințe

Legături externe
 Site oficial  
 Glukoza's lyrics and English translations

Nașteri în 1986
Cântăreți ruși
Cântărețe din secolul al XXI-lea
Femei din Rusia
Ruși din secolul al XXI-lea
Ruși în viață